Skupina periodnega sistema elementov je vertikalni stolpec v periodnem sistemu elementov. Standardni periodni sistem ima 18 skupin. V posamezni skupini so združeni elementi z enako elektronsko konfiguracijo najbolj zunanje elektronske orbitale njihovih atomov, od katere so najbolj odvisne kemijske lastnosti elementa. Za številčenje skupin obstojajo trije ustaljeni načini. Eden od njih uporablja arabske številke, druga dva pa rimske številke. IUPAC priporoča uporabo arabskih številk od 1 do 18. 

V obeh starih sistemih je precejšnja zmeda zaradi uporabe kombinacij rimskih številk in črk. Stari sistem IUPAC je s črkama A in B označeval levi in desni del periodnega sistema, medtem ko je sistem CAS s črkama A in B označeval glavne skupine (A) in prehodne elemente (B). Stari sistem IUPAC se je uporabljal predvsem v Evropi, sistem CAS pa v Ameriki. Novi sistem IUPAC je nadomestil oba stara sistema in preprečil morebitno zmedo. Prvi predlog za novi sistem je nastal leta 1985, od leta 1990 pa je vključen v Nomenklaturo anorganske kemije.

Imena skupin 
Skozi zgodovino se je uporabljal različen nabor imen skupin:

Predlagana so bila tudi nekatera druga imena ne da bi bila splošno sprejeta: "hlapljive kovine (volatile metals)" za skupino 12; "icosagens" for group 13; "crystallogens", "adamantogens", in "merylides" za skupino 14; in "aerogeni" za skupino 18.

Glej tudi 
 Perioda periodnega sistema

Sklici

Nadaljnje branje 
 

Periodni sistem elementov